Amt Winsen steht für:

 Amt Winsen (Aller), Verwaltungsgebiet des Fürstentums Lüneburg bzw. des Königreichs Hannover
 Amt Winsen (Luhe), Verwaltungsgebiet des Fürstentums Lüneburg, des Königreichs Hannover bzw. der Provinz Hannover